Amada fue una telenovela argentina emitida en 1983 por Canal 11.

Protagonizada por Libertad Lamarque y Ariel Keller, con las actuaciones estelares de Gustavo Garzón, Ivonne Fournery, Diego Varzi, Oscar Ferreiro, Patricia Palmer y Silvia Kutika.

Guion 
La telenovela fue dirigida y escrita por la señora Celia Alcántara, otras obras notables por Alcántara fueron: Apasionada (1993), Las divorciadas (1990), Ella, la ausente (1988),  El vidente (1987), Escándalo (1986),  Bárbara Narváez (1985),  Mi nombre es Lara (1983), Un latido distinto (1981), Laura mía (1981), Rosa de lejos (1980), Se necesita una ilusión (1979), La mujer frente al amor (1978).

Argumento 

Esta telenovela cuenta la historia de Amada (Libertad Lamarque), quien está casada con Miguel Ángel Reyes (Ariel Keller), su matrimonio de 50 años ha pasado por todo tipo de situaciones. Son padres de dos hijos, Susana (Ivonne Fournery) y Ernesto (Diego Barzi). También han criado a Luz (Silvia Kutika), a la que recogieron cuando era pequeña y a Renato (Gustavo Garzón), quien es doctor en medicina, se hicieron cargo de él al morir sus padres en un accidente automovilístico, el matrimonio era muy amigo de los Reyes. Miguel Ángel sufre un infarto y es salvado por Renato. En su convalecencia, Amada y Miguel Ángel, toman la decisión de repartir sus bienes en vida a sus hijos, sin pensar que esto traería una situación tensa entre los herederos y en ellos mismos.

Elenco

Protagonistas 
 Libertad Lamarque - Amada Reyes
 Ariel Keller - Miguel Ángel Reyes
 Gustavo Garzón - Renato Reyes/Pereyra
 Ivonne Fournery - Lidia Reyes
 Diego Varzi - Ernesto Reyes
 Patricia Palmer - Leonor Burgos
 Silvia Kutika - Luz Reyes/Pereyra
 Oscar Ferreiro - Raúl Bustamante

Elenco de reparto 
 Antonio Caride - Paulino Nieva
 Analía Castro - Laura «Laurita»
 Enzo Bellomo - Arturo Medrano
 Golde Flami - Ofelia
 Silvia Baylé - Josefa Barrionuevo
 Soledad Marcós - Herminia
 César Dozzo - Juan Moyano
 Érica Wallner - Lucrecia
 José María López - Antonio Saavedra

Equipo Técnico 
 Historia original - Celia Alcántara.
 Director - Fernando Heredia y Rodolfo Roca.
 Productor - Rolando Gardelín.
 Cámara y Departamento Eléctrico - Gaita Aragona.

Referencias

Enlaces externos 
 

Telenovelas de Argentina
Telenovelas de 1983
Series de televisión iniciadas en 1983
Telenovelas de Telefe
Telenovelas de 1984
Series de televisión finalizadas en 1984
Series de televisión de Volver